Schwagstorf ist der Name von Ortschaften im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen:

 Schwagstorf (Fürstenau), Ortsteil der Stadt Fürstenau
 Schwagstorf (Ostercappeln), Ortsteil der Gemeinde Ostercappeln